Ковачич — южнославянская фамилия и топоним:

Фамилия 
 Ковачич, Анико (род. 1991) — венгерская гандболистка, центральная защитница команды «Ференцварош» и сборной Венгрии.
 Ковачич, Иван (1921—1963) — Народный герой Югославии.
 Ковачич, Иван Горан (1913—1943) — хорватский поэт и писатель, антифашист.
 Ковачич, Игор (род. 1979) — сербский югославский гребец-байдарочник.
 Ковачич, Здравко-Чиро (1925—2015) — югославский ватерполист, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Хельсинки и в Мельбурне.
 Ковачич, Йоже (1916—1942) — Народный герой Югославии.
 Ковачич, Лойзе (1928—2004) — словенский прозаик и драматург, автор книг для детей.
 Ковачич, Матео (род. 1994) — хорватский футболист, полузащитник лондонского «Челси» и сборной Хорватии.
 Ковачич, Мийо (род. 1935) — хорватский художник.
 Ковачич, Миленко (1973—2005) — хорватский футболист.
 Ковачич, Моника (род. 1983) — венгерская гандболистка словацкого происхождения, правый вингер команды «Ференцварош» и сборной Венгрии.
 Ковачич, Оскар (1908—1944) — Народный герой Югославии.

Топоним 
 Ковачич — село в Боснии и Герцеговине.
 Ковачич — село в Хорватии.

См. также 
 Ковачичи